Bretenière (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bretenière (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Bretenière (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté